

En Espagne

Biscaye 
 Garai est une municipalité et un village ;
 Garai, quartier d'Artea ;
 Garai, quartier de Gatika.

En Hongrie 
 Garai est une famille noble du royaume de Hongrie.